Asprey — британская ювелирная компания, основанная Георгом Викесом в 1735 году, в Лондоне. В наши дни главный офис компании располагается на Элбмарл-стрит, а американский филиал в Беверли-Хиллс. Товары Asprey также представлены в Токио, Нью-Йорке, Осаке, Дубае, Москве и Гонконге.

История 
Компания была основана Георгом Викесом (1698—1761), который в 1722 году стал членом Лондонской Гильдии Ювелиров. Изначально она располагалась на Тритнидл-стрит, однако в 1735 году была перенесена на Пэнтон-стрит, в центр Лондона. В то время Викес уже являлся знаменитым ювелиром, получившим известность благодаря его работам в стиле рококо и был под покровительством принца Фредерика, а позднее и Вильгельма IV. В 1760 году Георг Викес уходит на пенсию и двое его подмастерьев, Джон Паркер и Энвард Вэйкелин, выкупают компанию. В 1776 году их сменяют Джон Вэйкелин и Вилльям Тэйлор. Однако в 1792 году на место Тэйлора приходит Роберт Жерард, а в 1802 становится единственным владельцем R., J., & S. Garrard (или Роберт Жерард и братья). Компания находилась во владении семьи Жерард до 1946 года. Новое имя Garrard & Company Ltd было зарегистрировано в 1909 году, а в 1911 магазин переехал на Элбмарл-стрит, где находится и по сей день.

Литература (на английском языке) 
 Gere, C., Culme, J., and Summers, W. (1994). Garrard: The Crown Jewellers for 150 Years. London: Quartet Books. ISBN 0-7043-7055-7.
 Noon, Chris. «Billionaire Burkle Buys U.K. Crown Jeweller» Forbes, 21 марта, 2006.

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители ювелирных изделий Великобритании